Метрополита́но () — слово испанско-португальского происхождения, имеющее разные значения; в первую очередь, это прилагательное, означающее принадлежность к столичной территории. В португальском языке Metropolitano означает метро, однако не менее часто используются слова metro (европейский португальский) или metrô (бразильский португальский). В испанском языке Obispo metropolitano (либо просто metropolitano) называется Митрополит. Слово Метрополитано может выступать как составная часть различных названий.

Футбол
 Метрополитано и Насьональ — с 1967 по 1985 год в чемпионате Аргентины по футболу проводилось по два национальных чемпионата за календарный год. Первый из них, Метрополитано («Столичный» чемпионат), проводился в первой половине года.
 Метрополитано (Clube Atlético Metropolitano) — бразильский футбольный клуб из Блуменау, штат Санта-Катарина.
 Метрополитано Роберто Мелендес — национальный футбольный стадион Колумбии, расположенный в городе Барранкилья.
 Метрополитано де Лара — футбольный стадион в Венесуэле, расположенный в городе Баркисимето.
 Метрополитано де Мерида — футбольный стадион в Венесуэле, расположенный в городе Мерида.
 Ванда Метрополитано или просто «Метрополитано» — футбольный стадион, расположенный в городе Мадрид, Испания.

Транспорт
 Метрополитано — станция мадридского метрополитена
 Метрополитано (Metropolitano SA) — частный железнодорожный консорциум в Аргентине, созданный по инициативе правительства страны в 1994 году. Ликвидирован в 2007 году.
 Метрополитано (Лима) (Sistema Metropolitano de Transporte) — система автобусного транспорта в столице Перу Лиме.

См. также 
 Метрополия (значения)